Красновка — посёлок в Черняховском районе Калининградской области. Входит в состав Черняховского городского поселения.

История 
Шернуппен был основан в 1613 году. Позднее название трансформировалось в Кцарнуппен, в 1785 году — в Шернупп, после 1785 года населенный пункт назывался Альт Биркенфельд, Биркенфельд — до 1946 года. В 1910 году в Биркенфельде проживало 25 человек, в 1933 году — 149 человек. Железнодорожная станция  на линии Черняховск - Торунь без пассажирского движения.

20 апреля 1976 года в 300 метрах южнее поселка, на 45 м юго-западнее дороги из Красновки в Тельманово разбился Су-24. Экипаж погиб.

Население

Примечания 

Населённые пункты Черняховского района (Калининградская область)